Крейтер — фамилия и топоним.

 Крейтер — дворянский род.

Фамилия

Топоним 
 Крейтер — кратерное озеро в США, штат Орегон.
 Озеро Крейтер — национальный парк США, расположен в южной части штата Орегон.